«The Middle» — песня, записанная русско-германским музыкантом Zedd (Антон Заславский), при участии американской кантри-исполнительницей Марен Моррис и дуэтом Grey, вышедшая 23 января 2018 года на лейбле Interscope.

История 
Зедд впервые сообщил о новой песне в интервью журналу Billboard, опубликованному 10 августа 2017 года.
Первоначально песню записывали такие известные музыканты как Demi Lovato, Camila Cabello, Anne-Marie, Carly Rae Jepsen, Tove Lo, Bishop Briggs, Bebe Rexha, Lauren Jauregui, Daya, Charli XCX и Elle King. И только потом для финальной вокальной версии была выбрана кантри-исполнительница Maren Morris. Новая коллаборация была анонсирована 19 января 2018 года через социальные медийные ресурсы вместе с изображением обложки сингла, которую Зедд за день до анонса названия.

Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий:
Billboard, Rolling Stone, Fuse, MTV News, Idolator. Билли Дюкс из издания Taste of Country описал эту песню как «маловероятное сочетание электронного стиля EDM, поп-музыки 90-х годов и современной музыки кантри».

Музыкальное видео поставил режиссёр Dave Meyers, премьера прошла через Target во время церемонии Грэмми-2018. 25 апреля вертикальное видео прошло на канале YouTube.

К март у 2018 года тираж сингла составил 190,000 копий в США.

Награды и номинации

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарт десятилетия

Сертификации 

|-
| Португалия (AFP)
|Золотой
|5,000
|-

Источники

Ссылки 
  (официальное видео)

Синглы 2018 года
Песни 2018 года
Синглы Interscope Records
Песни Зедда
Песни Марен Моррис
Синглы, возглавлявшие Billboard Dance/Electronic Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Лауреаты премии APRA
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом
Песни — лауреаты премий